Мю́риел Эли́забет Ба́узер (; род. 2 августа 1972 года, Вашингтон) — американский политик, член Демократической партии. Мэр округа Колумбия (с 2015).

Биография 
Родилась в католической семье Джона и Джоан Баузеров, младшая из шестерых их детей, на десять лет моложе наиболее близкого ей по возрасту — брата Марка. В 1994 году Джон Баузер предпринимал неудачную попытку избрания в Совет округа Колумбия. Мюриел Баузер окончила  в Питтсбурге (Пенсильвания), который тогда считался женским колледжем. Некоторое время работала представителем страховой компании State Farm в Филадельфии, затем поступила в школу государственного управления Американского университета в своём родном Вашингтоне, где получила степень магистра в политике. В 2000 году поселилась в вашингтонском районе Риггс-парк, в 2004 году была избрана в районную консультативную комиссию (Advisory Neighborhood Commission).

В 2006 году Баузер вошла в команду члена городского совета Эдриана Фенти, который начал кампанию за избрание мэром, а после его победы вступила в борьбу за освободившееся место в Совете округа Колумбия и также добилась успеха, получив на дополнительных выборах 40 % голосов и опередив 18 своих соперников.

В должности мэра округа Колумбия 
4 ноября 2014 года победила на выборах мэра округа Колумбия с результатом 53,9 % против 35,3 % у сильнейшего из её соперников — независимого кандидата Дэвида Катания (республиканцы в выборах не участвовали). 2 января 2015 года вступила в должность.

6 ноября 2018 года переизбрана мэром с результатом 76 %, но наблюдатели отметили и её локальную неудачу — Баузер оказала всемерную поддержку кандидатке на место депутата городского совета Дионне Ридер (Dionne Reeder), которая должна была избавить мэра от серьёзной противницы — действующего депутата , но своей цели не добилась.

6 января 2021 года объявила чрезвычайное положение на 15 суток до 21 января из-за беспорядков, в ходе которых сторонники президента Трампа, отказывающиеся признать победу на выборах Джо Байдена, захватили Капитолий.

Личная жизнь 
21 мая 2018 года Баузер публично объявила, что усыновила грудного ребёнка. Таким образом, она стала первой в истории города матерью-одиночкой в должности мэра.

Примечания

Ссылки 
 
 

Женщины-политики США
Члены Демократической партии США
Мэры Вашингтона
Политики по алфавиту
Выпускники Четэмского университета
Члены Совета округа Колумбия